Latynizacja – termin przyjmujący różne znaczenia:
 latynizacja – poddawanie kogoś albo czegoś wpływom łaciny (odpowiednik np. polonizacji czy germanizacji); zob. też latynizm
 latynizacja – nadanie formom z danego języka postaci łacińskiej lub dokonanie przekładu na łacinę (np. Universitas Varsoviensis, Johannes Hevelius, Vratislavia)
 latynizacja – proces konwersji pisma niebędącego alfabetem łacińskim na alfabet łaciński. Przykładowe metody latynizacji to:
 Hanyu pinyin i Wade-Giles dla pisma chińskiego
 latynizacja McCune'a-Reischauera dla alfabetu koreańskiego
 transkrypcja Hepburna, Nihon-shiki, Kunrei, JSL, ALA-LC dla pisma japońskiego

Przypisy